Пак Со Джун (), настоящее имя Пак Ён Гю (, род. 16 декабря 1988 года) — южнокорейский актёр. Известен по ролям в дорамах «Убей меня, исцели меня» (2015), «Она была красивой» (2015), «Хваран: Начало» (2016—2017) и «Прорвёмся!» (2017), «Что случилось с секретарём Ким?» (2018), «Итхэвон класс» (2020).

Биография 
Пак Со Джун родился 16 декабря 1988 года в Сеуле, Республика Корея. Является самым старшим из трёх братьев.

До старшей школы играл в бейсбол, но настоящей его мечтой была карьера актёра.

Стать актёром Пак решает в первый год старшей школы, его родители поддерживают выбор сына. Внешние данные (в частности — высокий рост) позволяли Со Джуну избрать карьеру модели, однако он действует иначе. После окончания старшей школы Пак, взяв инициативу в свои руки, поступает в Сеульский институт искусств, где в течение первого года начинает изучать актёрское мастерство.

С мая 2008 по май 2010 года проходил обязательную военную службу в армии Республики Корея, вместе со своими друзьями.

В интервью Со Джун выражает особенную привязанность к своей племяннице, маленькой дочке младшего брата Пака. По словам актёра, дети всегда усиливают связь с семьей и заставляют задуматься о создании собственной. Однако в настоящее время работа для него важнее личной жизни. Играя ярких и эмоциональных персонажей на экране, в обычной жизни Со Джун остаётся замкнутым и малообщительным, даже в обществе своих друзей.

Карьера 
В 2011 году менеджер Со Джуна познакомил его с Пэ Ён Джуном — актёром и генеральным директором агентства KeyEast Entertainment. Уже во время первой встречи Ён Джун и Со Джун обсуждали предстоящий контракт. Позднее Со Джун подписал контракт с KeyEast и начал свою актёрскую деятельность. В декабре того же года состоялся его дебют в спортивном фильме «Идеальная игра», где он исполнил второстепенную роль. Однако ещё за несколько месяцев до премьеры фильма Со Джун появился на телевидении в видеоклипе на дебютный сингл Пан Ён Гука из группы B.A.P «I remember», записанный совместно с Ян Ё Сопом из BEAST.

В январе 2012 года началась трансляция музыкального сериала «Одержимые мечтой 2». Со Джун, наряду с профессиональными музыкантами (JB и Junior из GOT7, Чон Джин Ун из 2AM, Пак Чи Ён из T-ara, Хё Рин из Sistar и Ailee), исполнил в нём одну из главных ролей — участника группы I:DN Си У. В сериале Со Джун показал себя не только как хороший актёр, но и раскрыл ещё одну грань своего таланта, записав совместно с JB OST «New Dreaming». В целом, сериал был принят зрителями весьма неплохо, однако ему не удалось превзойти отметку в 10 %. В августе того же года стартовал показ ещё одного сериала с участием Со Чжуна. В многосерийном комедийном сериале «Дом вверх дном» он сыграл второстепенную роль сотрудника «E Coffee».

В 2013 году Со Джун снялся в серии «Спящая ведьма» еженедельного одноактного сериала «Drama Festival» и в сериалах «Одно тёплое слово» и «Я призываю тебя, золото!». Роль в последнем принесла ему его первую награду на 6-й церемонии награждения Korea Drama Awards в номинации «Лучший новый актёр». В октябре 2013 года Со Джун и Юн Бо Ра из Sistar стали со-ведущими телевизионного музыкального чарта «Music Bank».

В 2014 году Со Джун появился камео в сериале «Мама» и исполнил главную роль в сериале «Любовь ведьмы», снятом на основе популярного тайваньского сериала «My Queen». История о Чи Ён (Ом Джон Хва) — женщине «под 40», отдающей всю себя работе, за что и получившей от коллег прозвище «ведьма», и Дон Ха (Со Джун) — молодом парне, оставившем свои желания и стремления в прошлом, транслировалась на одном из кабельных каналов. Рейтинг некоторых серий приближался к отметке в 2 %, что для кабельного телевидения считается более чем высоким. Также к сериалу «Любовь ведьмы» Со Джун исполнил OST «Come into My Heart». В том же году он принял участие в популярной развлекательной программе «Running Man» (184 и 198 эп.) и выступил в качестве ведущего на церемонии вручения наград 2014 SBS Drama Awards, где он также стал победителем в номинации «Новая звезда» (за сериал «Одно тёплое слово»). Свою вторую и последнюю награду в 2014 году он получил на премии 7th Herald Donga Lifestyle Awards в номинации «Лучший стиль года».

В январе 2015 года в эфир вышел сериал «Убей меня, исцели меня», OST «Letting You Go», к которому исполнил Со Джун. В сериале он также сыграл роль одного из близнецов — О Ри Она. Его младшую сестру-близнеца О Ри Джин сыграла актриса Хван Джон Ым. Ри Он с виду простой и чудаковатый, на самом деле является автором серии популярных книг. Истории, описанные в них, тесно связаны не только с прошлым его и Ри Джин, но и с наследником крупной компании Чха До Ёном (Чи Сон), тайным психотерапевтом которого становится Ри Джин. Сериал стартовал с 20-го места и несколько раз попадал в топ-10 транслируемых сериалов, однако всё же не смог удержаться в десятке лучших и завершился на 13-ой позиции. Средний рейтинг «Убей меня, исцели меня» составил 10 %. Вскоре после окончания сериала, в апреле 2015 года, Со Джун и Бо Ра покинули пост ведущих «Music Bank», передав его следующей паре ведущих.

После длительного перерыва в четыре месяца, в мае 2015 Со Джун вернулся на большие экраны в фильме «Хроники зла», где он сыграл молодого детектива Чха Дон Джэ. Главе его отдела Чхве Чхан Сику (Сон Хён Джу) поручено дело об убийстве таксиста, которого нашли подвешенным на строительном кране. Пока полиция расследует преступление, Чан Сик делает всё, чтобы направить следствие по ложному следу. Вот только Дон Чжэ с самого начала замечает, что Чхан Сик ведёт себя слишком странно, и находит доказательства, подтверждающие его причастность к убийству. В первые 4 дня после премьеры фильма его сборы составили почти 6,5 млн долларов США. Всего же «Хроники зла» собрали в прокате более 14 млн долларов США.

В августе на большие экраны вышел ещё один фильм с участием Со Джуна — «Внутренняя красота». В фильме показана по-настоящему удивительная и фантастическая история. У Джин — молодой человек, который каждое утро просыпается совершенно другим человеком. В буквальном смысле. Он может проснуться ребёнком или стариком, мужчиной или женщиной, корейцем или иностранцем. Он научился жить с этим, пока однажды не встречает И Су (Хан Хё Джу). У Джин влюбляется в неё, но сможет ли И Су полюбить настоящего У Джина? Роли У Джина, помимо, Со Джуна, исполнили такие актёры, как Пак Син Хе, Ли Бом Су, Ли Хён У, Ю Ён Сок и др. Романтическая комедия «Внутренняя красота» была представлена не только на родине, но и за границей. В сентябре 2015 года фильм вышел в кинотеатрах США. Кроме этого, права на его показ были проданы 11 странам Азии. В Корее фильм принёс Со Джуну победу на премии 36th Blue Dragon Film Awards в номинации «Популярная звезда».

В сентябре началась трансляция сериала «Она была красивой», в котором Со Джун вновь сыграл в тандеме с Хван Джон Ым. К сериалу он также записал OST «Long Way». Персонаж Со Джуна Сон Джун — самый молодой заместитель главного редактора. Он обладает скверным характером, но блестящий работник. Единственное, что может ему помешать — это дождь. Из-за трагических воспоминаний в дождливую погоду он не в состоянии нормально выполнять свою работу. Так было до тех пор, пока он не встретил Хё Джин (Хван Джон Ым). Он влюбляется в неё, даже не осознавая, что в детстве Хё Джин была его первой любовью и лучшим другом. «Она была красивой» стартовала весьма неуверенно с отметки в 4,9 %, но быстро завоевывала все больше зрительской любви, и в итоге рейтинг заключительной серии составил 15 %.

Помимо съёмок в сериалах и фильмах, в 2015 году Со Джун вновь принял участие в программе «Running Man» (246 и 263 эп.). А на премии 2015 Fashionista Awards он стал обладателем награды в номинации «First prize — Best Male Fashionista (TV)».

Фильмография

Дорамы

Фильмы

Телешоу

Радиопрограммы

Участие в музыкальных клипах

Дискография

Общественная деятельность

Реклама

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 Официальное фан-кафе
 Официальный сайт в Японии
 Официальный сайт в Китае